Лизард () — мыс и полуостров в графстве Корнуолл, Англия. Самая южная точка острова Великобритания.

Мыс Лизард — самый приметный ориентир для судоводителей, входящих в Ла-Манш с запада. Высота над уровнем моря ок. 50 м. Имеется одноимённый маяк (характеристика Пр Бл (3) 29М, 70м) и спасательная станция.

Традиционно — исходная точка морского пути из Англии в Америку. Место многих кораблекрушений, в том числе крупных. Место ряда морских сражений, в том числе в  и в 1707 годах.

На полуострове находится одноимённый город.

Мысы Великобритании
Корнуолл
Мысы Атлантического океана